El Temple steht für
 El Temple (Valencia), Kirchengebäude
Ortsnamen:
 El Temple (Granada)
 El Temple (Huesca)
 El Temple (La Coruña)